Конкурс песни Евровидение 1968 — 13-й конкурс песни «Евровидение». Он прошёл 6 апреля 1968 года в Лондоне (Великобритания), в Альберт-холле, и был первым, транслировавшимся и записанным в цвете. Победу одержала Испания с песней «La, la, la» в исполнении певицы Массиель.

Место проведения 

Ло́ндон () — столица Великобритании, расположен на юго-востоке одноимённого острова на берегах устья реки Темзы вблизи Северного моря.

Конкурс 1968 года был уже третьим, организованным Би-би-си, но первым, который Великобритания принимала в качестве победителя. Местом проведения стал на этот раз королевский Альберт-холл.

Формат 
Конкурс 1968 года был первым, который снимался в цвете. Несмотря на то, что цветные телевизоры ещё не были столь распространены, семь стран провели трансляцию конкурса в цвете: Великобритания, Франция, Германия, Нидерланды, Норвегия, Швеция и Швейцария. Конкурс вновь транслировался на Восточную Европу, и впервые его показывало тунисское телевидение.

Кейти Бойл вела два предыдущих конкурса, которых принимала Великобритания, и конкурс 1968 года стал для неё третьим.

Участвующие страны 

Песню «Ла, ла, ла», представлявшую Испанию, должен был исполнять Жуан Мануэль Серрат, но из-за того, что он хотел петь на каталанском языке, франкистский режим решил заменить его на мадридскую певицу Массиель. В итоге, испанская песня выиграла конкурс, оставив на втором месте фаворита журналистов Клиффа Ричарда. В 2008 году испанское телевидение показало документальный фильм, в котором заявлялось, что Франсиско Франко якобы подкупил ЕВС, чтобы организовать конкурс в Испании, и таким образом улучшить имидж своей страны. Массиель опровергла эти обвинения, заявив, что победила потому, что её песня была лучше, и что Франко никак не мог повлиять на результат конкурса. Журналист Хосе Мария Иньиго, сделавший заявления против победы Массиель в документальном фильме, в итоге отказался от них, сказав, что вряд ли Франко бы старался ради победы артистки, которая не была приближённой к власти.

Два победителя предыдущих конкурсов участвовали в этом. Изабель Обре, победившая в 1962 году, на этот раз заняла третье место. Победитель 1966 года Удо Юргенс участвовал в конкурсе в качестве автора. Его песню исполнил известный певец из Чехословакии Карел Готт.

Вернувшиеся исполнители 
  — Изабель Обре (победительница Евровидения 1962)

Дирижёры 
Все песни сопровождались оркестром. В качестве дирижёров выступили:

  Португалия — Жуакин Луиш Гомиш
  Нидерланды — Дольф ван дер Линден
  Бельгия — Анри Сегерс
  Австрия — Роберт Опратко
  Люксембург — Андре Борли
  Швейцария — Марио Роббиани
  Монако — Мишель Коломбье
  Швеция — Матс Ольссон
  Финляндия — Осси Рунне
  Франция — Ален Горагер
  Италия — Джанкарло Кьярамелло
  Великобритания — Норри Парамор
  Норвегия — Эйвинн Берг
  Ирландия — Ноэл Килехан
  Испания — Рафаэль Ибарбия
  Германия — Хорст Янковский
  Югославия — Миленко Прохаска

Результаты

Голосование

Трансляция 
Результаты голосования от каждой страны объявляли:

  — Мария Мануэла Фуртаду
  — Варри ван Кампен
  — Андре Агон
  — Вальтер Рихард Лангер
  — ?
  — Александр Бургер
  — ?
  — Эдвард Матц
  — Поппе Берг
  — Жан-Клод Массулье
  — Майк Бонджорно
  — Майкл Аспел
  — Сверре Кристоферсен
  — Гэй Бирн
  — Рамон Ривера
  — Ганс-Отто Грюнефельдт
  — Снежана Липковска-Гаджинаумова

Конкурс также транслировали: Болгарское телевидение, Чехословацкое телевидение, телевидение ГДР, Венгерское телевидение, Польское телевидение, Румынское телевидение, Центральное телевидение СССР и Тунисский телеканал «El Watania».

Примечания 

 
1968 год в музыке